Un moteur à combustion ou moteur thermique est un moteur permettant d'obtenir un travail mécanique à partir d'un gaz en surpression, ladite surpression étant obtenue à l'aide d'un processus de combustion.

Dans les moteurs à air comprimé, le gaz est comprimé au préalable avant passage dans le moteur et n'est pas obtenu par combustion.

Moteurs aérobies 
On distingue deux types de moteur utilisant le dioxygène de l'air, selon que la combustion est interne ou externe au moteur lui-même :
 le moteur à combustion interne :
 moteur à pistons : moteur à explosion, moteur à combustion contrôlée et moteur à piston rotatif (moteur Wankel),
 Turbine à gaz de combustion,
 propulsion des aéronefs : turbopropulseur, turbomoteur, moteur à réaction, statoréacteur, et superstatoréacteur ;
 le moteur à combustion externe :
 machine à vapeur,
 moteur Ericsson,
 moteur Stirling,
 turbine à vapeur.

Moteurs anaérobies 
Les moteurs à combustion anaérobies sont tous les moteurs qui emportent à la fois le carburant et le comburant, nécessaires à la combustion. Ce sont essentiellement les différents types de moteurs-fusées (à ergols).

Voir aussi

Articles connexes 
 Combustion
 Énergie thermique
 Machine thermique
 Interdiction à la vente des véhicules à moteur thermique dans l'Union européenne en 2035